Le Roy Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Le Roy Township (Iowa)
 Le Roy Township (Kansas)
 Le Roy Township (Michigan)
 Le Roy Township (Minnesota)
 Le Roy Township (South Dakota)

Siehe auch:
 Leroy Township